Aaron steht für:

 Aaron (Vorname), männlicher Vorname
 Aaron (Familienname), Familienname
 Aaron (biblische Person)
 AaRON, französisches Pop-Duo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aaron (Georgia)
 Aaron (Indiana)
 Aaron (Kentucky)
 Aaron (Missouri)

Aarón ist der Künstlername folgender Personen:
 Aarón (Fußballspieler, 1982) (Aarón Dian Darias Scheithe; * 1982), deutsch-spanischer Fußballspieler
 Aarón (Fußballspieler, 1989) (Aarón Ñíguez Esclápez; * 1989), spanischer Fußballspieler
 Aarón (Fußballspieler, 1997) (Aarón Martín Caricol; * 1997), spanischer Fußballspieler
sowie
 DJ Aaron, deutscher DJ und Partyschlagersänger

Siehe auch:
 Aaron Branch
 Aaron Creek
 Aaron Park
 Aaron Run
 Aaron Stolln im Erzgebirge, Sachsen
 Aaron-Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Aaron des Y-Chromosoms, angenommener frühester Vorfahre der Kohanim
 Aaronitischer Segen, Segenspruch der Bibel
 Aarons
 Aron